NYP steht für:
 Nanyang Polytechnic, Technologieinstitut in Singapur
 New Yorker Philharmoniker, Symphonieorchester
 New York Pennsylvania Station, Durchgangsbahnhof in Manhattan
 New York Post, Tageszeitung
 NewYork-Presbyterian Hospital, Krankenhaus in New York City
 North Yorkshire Police, regionale Polizei von North Yorkshire, England

nyp steht für:
 Nyang'i, eine der Kuliak-Sprachen in Uganda

Abkürzung